2 miejscowości w Polsce: 
 Gorczyce – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Prostki 
 Gorczyce – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie